Odměna může znamenat:

 pravidelný plat, mzda za práci
 jednorázový příplatek, prémie, bonus
 Odměna (výchovný prostředek)

jiný význam
 Odměna (Hvězdná brána) – 15. epizoda 10. řady sci-fi seriálu Hvězdná brána.

Externí odkazy